Warchest é um box da banda estadunidense Megadeth. Foi lançado em outubro de 2007 pela EMI.

Faixas

Disco um 

 "Killing Is My Business... And Business Is Good!"
 "The Skull Beneath the Skin"
 "Peace Sells"
 "Wake Up Dead"
 "Devils Island"
 "Set the World Afire"
 "Into the Lungs of Hell"
 "Anarchy"/"Problems"
 "Hook in Mouth"
 "Liar"
 "In My Darkest Hour"
 "No More Mr. Nice Guy"(Cover do Alice cooper)
 "dark themes..."
 "Holy Wars... The Punishment Due" (Demo de Casey McMackin)
 "Tornado of souls" (demo)
 "Five Magics" (demo)
 "Hangar 18"

Disco dois 

 "keeping score ..." 
 "Symphony of Destruction"
 "Go to Hell"
 "Foreclosure of a Dream"
 "Architecture of Aggression" (demo) 
 "Skin O' My Teeth" (ao vivo)
 "High Speed Dirt" (ao vivo)
 "Ashes in Your Mouth" (ao vivo)
 "Sweating Bullets" (ao vivo)
 "Breakpoint"
 "Angry Again"
 "Train of Consequences"
 "Reckoning Day"
 "New World Order"
 "The Killing Road"
 "Strange Ways"
 "Paranoid"
 "Diadems"
 "À Tout le Monde"

Disco três 

 "Trust"
 "Almost Honest"
 "Use the Man"
 "She-Wolf"
 "A Secret Place" (ao vivo)
 "One Thing" 
 "Duke Nukem"
 "Insomnia"
 "Crush 'em"
 "Kill the King"
 "Dread and the Fugitive Mind"
 "Never Say Die"
 "Moto Psycho"
 "1000 Times Goodbye"
 "Coming Home" 
 "Kick the Chair"
 "Of Mice and Men"

Disco quatro 

 Intro/"Rattlehead"
 "Wake Up Dead" 
 "Hangar 18" 
 "Hook in Mouth" 
 "The Skull Beneath the Skin" 
 "The Conjuring" 
 "In My Darkest Hour" 
 "Lucretia" 
 "Devils Island" 
 "Take No Prisoners" 
 "Peace Sells" 
 "Black Friday" 
 "It's Electric" (Diamond Head)  (com Sean Harris)
 "Anarchy in the U.K." 
 "Holy Wars... The Punishment Due"

Disco cinco (DVD) 

 Intro/"Holy Wars... The Punishment Due" *
 "Wake Up Dead" 
 "Hangar 18" 
 "Lucretia' 
 "Sweating Bullets" 
 "In My Darkest Hour" 
 "Tornado of Souls" 
 "Ashes in Your Mouth" 
 "Peace Sells" 
 "Anarchy in the U.K."

Ligações externas
 Site oficial do Megadeth

Álbuns de Megadeth
Coletâneas de 2007